Mittelland heißen folgende geographische Objekte:

 Mittelland (Schweiz), die zwischen dem Jura und den Alpen gelegene Großregion der Schweiz
 Bezirk Mittelland, ein früherer Bezirk im Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Mittelland (Helgoland), ein Teil der Insel und Gemeinde Helgoland, Schleswig-Holstein
 Barleben, Gemeinde in Sachsen-Anhalt (ehemaliger Name)

Mittelland bezeichnet

 Mittelland Gummiwerke, 1882 als Neue Hannoversche Gummiwaren u. Patent Packungs-Fabrik Lennartz & Co. gegründetes Unternehmen in Hannover-Linden

Siehe auch:
 Midlands (Begriffsklärung)
 Oberland
 Unterland